Ketelsen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Ketelsen (geb. 1945), deutscher Opernsänger (Bariton)
 Kyle Ketelsen (geb. vor 1999), US-amerikanischer Opernsänger (Bassbariton)
 Uwe-Peter Ketelsen (1940–2015), deutscher Neuropathologe